Front Mission — серия видеоигр в жанре тактической ролевой игры, разработанная компанией Squaresoft. Первая игра серии, Front Mission, была выпущена в 1995 году в Японии для игровой консоли Super Famicom. Впоследствии она была портирована на другие игровые консоли и получила ряд продолжений. Первые две игры серии были выпущены только в Японии. Третья игра серии, Front Mission 3, стала первой, выпущенной в США и единственной, выпущенной в Европе.

На выставке Tokyo Game Show 2017 была анонсирована Left Alive — находящаяся в разработке компьютерная игра во вселенной Front Mission. Выход игры запланирован на 2018 год на PlayStation 4 и Windows.

Игры серии

Примечания

Ссылки 
 Ten-Mou / Worldwide Network System